Преса може да се отнася за:
 Преса (машина) – машина за пресоване, например печатарска преса
 Преса (вестник) – български вестник, излизал между 2012 и 2015 г.
 периодика – (обобщено) масовите печатни издания, издавани периодично: вестниците и списанията.